Šljivno est un toponyme qui peut désigner :
Šljivno, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Banja Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
Šljivno, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie.